Hera – w mitologii greckiej bogini małżeństwa i kobiet zamężnych
 Hera – planetoida o numerze katalogowym 103
 Hera – amerykański taktyczny pocisk balistyczny

Zobacz też 

 Hera Björk – islandzka piosenkarka
 Hera Pheri – indyjski film w reż. Priyadarshana
 Hera z Samos – grecka rzeźba
 krasopani hera – gatunek motyla z rodziny niedźwiedziówkowatych
 Miguel La Hera – kubański sportowiec
 Phir Hera Pheri – indyjski film w reż. Priyadarshana
 Imre Héra – węgierski szachista